Miejscowości w USA:
 Tarkio – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
Gminy w USA:
 Tarkio (ang. Tarkio Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Tarkio (ang. Tarkio Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
Muzyka:
 Tarkio – album duetu Brewer & Shipley